Zmagania mężczyzn powyżej 80 kg to jedna z czterech męskich konkurencji w taekwondo rozgrywanych podczas Letnich Igrzysk Olimpijskich 2016. Pojedynki w tej kategorii wagowej odbyły się 20 sierpnia w hali Carioca Arena.

Harmonogram 
Czas BRT (UTC−03:00)

Rozstawieni zawodnicy 
  Dmitriy Shokin
  Sajjad Mardani
  Radik Isajew
  Maicon Siqueira
  M'bar N'diaye
  Cha Dong-min
  Anthony Obame
  Yassine Trabelsi

Turniej

Klucz 
 SDP – wygrana przez punkt nagłej śmierci
 SUP – wygrana przez przewagę
 DSQ - dyskwalifikacja

Turniej główny

Repasaże

Przypisy 

Taekwondo na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 2016